Adsbøl kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Adsbøl - en landsby i Sønderjylland – en landsby i Gråsten Sogn, Sønderborg Kommune
 Adsbøl (Strellev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Strellev Sogn, Varde Kommune
 Adsbøl (virksomhed) – dansk firma der sælger læder- og skindjakker

 Tyskland
 Adsbøl (Sydslesvig) – bebyggelse i Sydslesvig